

Éthiopie 
 Lasta (awraja)
 Lasta (province)

Grèce
 Lasta (Grèce)